Табі́дзе ( — грузинське прізвище.

Персоналії 
 Галактіон Табідзе (1892—1959) — грузинський поет.
 Джемал Табідзе (* 1996) — грузинський футболіст.
 Тиціан Табідзе (1895—1937) — грузинський поет.

Грузинські прізвища